Die Abkürzung MEAM bezeichnet:

 das Museu Europeu d’Art Modern in Barcelona, Spanien
 die britische Organisation Making Every Adult Matter

Abkürzung